Sigei ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Kiprotich Sigei (* 1984),  kenianischer Langstreckenläufer
 William Sigei (* 1969), kenianischer Leichtathlet und ehemaliger Weltrekordler